Medicine steht für

Medizinisches 
 Gender Medicine (Gendermedizin) Humanmedizin unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten
 Open Medicine, medizinische Projekte im Geiste des Open Source 
Geografisches
 Medicine Bow Mountains, Bergkette der Rocky Mountains 
 Medicine Hat, Stadt in der Provinz Alberta, Kanada
 Medicine Lodge, Stadt im Barber County im US-Bundesstaat Kansas 
 Medicine Wheel, heiliger Ort prähistorischer Kulturen 
 Yellow Medicine County, County im US-Bundesstaat Minnesota USA
 Yellow Medicine River, Zufluss des Minnesota River 

Titel
 Medicine Man – Die letzten Tage von Eden, US-Film

Weiteres
 Medicine Show, ehem. umherreisende Händler in den USA

Medicine ist ein Namensteil von:
 Joseph Medicine Crow (1913–2016), US-amerikanischer Autor, Historiker, Anthropologe und Häuptling des Stammes der Absarokee 

Siehe auch
 Medicine Township
 Medicine Lake
 Strong Medicine
 Medizin